Das Straßenrennen der Männer bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki fand am 2. August 1952 statt.

Beim Straßenrennen musste ein 11,2 Kilometer langer Rundkurs von Käpylä über Pakila und Maunula sieben Mal durchfahren werden. Dies ergab eine Gesamtdistanz von 190,4 Kilometer. Das Rennen startete in der Straße Koskelantie. In der elften Runde setzte sich eine Gruppe Belgier, bestehend aus André Noyelle und Robert Grondelaers und Lucien Victor vom Feld ab. Mit in dieser Gruppe waren auch Edi Ziegler aus Deutschland, sowie der Luxemburger Jules Maenen, der jedoch nach drei Runden nicht mit der Gruppe mithalten konnte. Zu Beginn der letzten Runde löste sich Noyelle von den drei restlichen Fahrern und konnte schnell einen Vorsprung herausfahren, den er bis zum Ziel verteidigte und er somit Olympiasieger wurde. Silber konnte sich schließlich dessen Landsmann Robert Grondelaers sichern, nur der Deutsche Edi Ziegler, der als Dritter ins Ziel kam, verhinderte einen Dreifachsieg der Belgier.

Auf Grundlage der Ergebnisse des Straßenrennens wurde eine Mannschaftswertung ermittelt, für die ebenfalls Medaillen vergeben wurde.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse

Strassenrennen Manner
Straßenradrennen in Finnland